Les Trois Petits Cochons est un conte folklorique traditionnel. Il a donné lieu à de nombreuses adaptations parmi lesquelles :

Cinéma 
Les Trois Petits Cochons (1933), court-métrage animé produit par les studios Disney dans la série des Silly Symphonies. Les personnages sont eux nommés Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf.
Les 3 P'tits Cochons (2007), un film de Patrick Huard.
Les 3 P'tits Cochons 2 (2016), un film de Jean-François Pouliot.

Bandes dessinées 
 Les Trois Petits Cochons est une adaptation de ce conte par Tarek, Aurélien Morinière et Svart. On y rencontre un loup juif et un loup arabe.

Voir aussi 
 Cinq petits cochons, roman d'Agatha Christie